Résultats détaillés de l'édition 2014 du tournoi de tennis professionnel masculin de Winston-Salem. Ce tournoi sert de préparation en vue de l'US Open.

Faits marquants 
 En quart de finale, Jerzy Janowicz met un terme à la série de 25 victoires consécutives de David Goffin entamée le .
 Lukáš Rosol remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale contre Jerzy Janowicz. Il s'agit de son  ATP en simple.
 En double, Juan Sebastián Cabal et Robert Farah se sont imposés en finale face à James Murray et John Peers. Il s'agit du  en double pour Cabal et du  également pour Farah.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Winston-Salem
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2014
Winston-Salem
Tennis aux États-Unis en 2014
Tennis en août 2014
Sport aux États-Unis en août 2014